Диккер:

 Диккер, Жак (1879—1942) — швейцарский политик-социалист, депутат Национального совета.
 Диккер, Жоэль (род. 1985) — швейцарский писатель.